

Результаты соревнований

Мужчины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 05.11.2022
|  Висла
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Давид Кубацки
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 06.11.2022
|  Висла
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Давид Кубацки
|  Анже Ланишек
|  Мариус Линнвик
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 26.11.2022
|  Рука
|  142 м Индивидуальные соревнования
|  Анже Ланишек
|  Штефан Крафт
|  Пётр Жила
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 27.11.2022
|  Рука
|  142 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт Халвор Эгнер Гранеруд
| 
|  Наоки Накамура
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 09.12.2022
|  Титизе-Нойштадт
|  142 м Индивидуальные соревнования
|  Анже Ланишек
|  Давид Кубацки
|  Карл Гайгер
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 11.12.2022
|  Титизе-Нойштадт
|  142 м Индивидуальные соревнования
|  Давид Кубацки
|  Анже Ланишек
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 17.12.2022
|  Энгельберг
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Анже Ланишек
|  Давид Кубацки
|  Пётр Жила
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 18.12.2022
|  Энгельберг
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Давид Кубацки
|  Мануэль Феттнер
|  Анже Ланишек
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 9
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 29.12.2022
| bgcolor=#DCDCDC |  Оберстдорф
| bgcolor=#DCDCDC |  137 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Халвор Эгнер Гранеруд
| bgcolor=#DCDCDC |  Пётр Жила
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 10
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 01.01.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Гармиш-Партенкирхен
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Халвор Эгнер Гранеруд
| bgcolor=#DCDCDC |  Анже Ланишек
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 11
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 04.01.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Инсбрук
| bgcolor=#DCDCDC |  128 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC |  Халвор Эгнер Гранеруд
| bgcolor=#DCDCDC |  Анже Ланишек
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 12
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 06.01.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Бишофсхофен
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Халвор Эгнер Гранеруд
| bgcolor=#DCDCDC |  Анже Ланишек
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2023
| bgcolor=#C0C0C0 |  Турне четырёх трамплинов
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Халвор Эгнер Гранеруд
| bgcolor=#C0C0C0 |  Давид Кубацки
| bgcolor=#C0C0C0 |  Анже Ланишек
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 14.01.2023
|  Закопане
|  140 м Командные соревнования
|  АвстрияДаниэль ЧофенигМихаэль ХайбёкМануэль ФеттнерШтефан Крафт
|  ПольшаКамиль СтохПётр ЖилаПавел ВасекДавид Кубацки
|  ГерманияМаркус АйзенбихлерФилипп РаймундКарл ГайгерАндреас Веллингер
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 15.01.2023
|  Закопане
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Давид Кубацки
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 20.01.2023
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Рёю Кобаяси
|  Давид Кубацки
|  Халвор Эгнер Гранеруд
| align=center | 
|-
| align=center | 16
| align=center | 21.01.2023
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Рёю Кобаяси
| align=center | 
|-
| align=center | 17
| align=center | 22.01.2023
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Рёю Кобаяси
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Маркус Айзенбихлер
| align=center | 
|-
| align=center | 18
| align=center | 28.01.2023
|  Кульм
|  235 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Штефан Крафт
|  Домен Превц
| align=center | 
|-
| align=center | 19
| align=center | 29.01.2023
|  Кульм
|  235 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Тими Зайц
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 20
| align=center | 04.02.2023
|  Виллинген
|  147 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Анже Ланишек
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center | 21
| align=center | 05.02.2023
|  Виллинген
|  147 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Рёю Кобаяси
|  Даниэль-Андре Танде
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 11.02.2023
|  Айрон Маунтин
|  133 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 12.02.2023
|  Айрон Маунтин
|  133 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 22
| align=center | 11.02.2023
|  Лейк-Плэсид
|  128 м Индивидуальные соревнования
|  Андреас Веллингер
|  Рёю Кобаяси
|  Даниэль Чофениг
| align=center | 
|-
| align=center | 23
| align=center | 11.02.2023
|  Лейк-Плэсид
|  128 м Парные соревнования
|  ПольшаПётр ЖилаДавид Кубацки
|  АвстрияДаниэль ЧофенигШтефан Крафт
|  ЯпонияНаоки НакамураРёю Кобаяси
| align=center | 
|-
| align=center | 24
| align=center | 12.02.2023
|  Лейк-Плэсид
|  128 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Андреас Веллингер
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 25
| align=center | 18.02.2023
|  Рышнов
|  97 м Индивидуальные соревнования
|  Андреас Веллингер
|  Жига Йелар
|  Карл Гайгер
| align=center | 
|-
| align=center | 26
| align=center | 19.02.2023
|  Рышнов
|  97 м Парные соревнования
|  ГерманияКарл ГайгерАндреас Веллингер
|  СловенияМаксим БартольЖига Йелар
|  АвстрияФилипп АшенвальдКлеменс Айгнер
| align=center | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2023
| bgcolor=#FFFFFF |  Планица
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 27
| align=center | 11.03.2023
|  Осло
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Анже Ланишек
|  Штефан Крафт
|  Карл Гайгер
| align=center | 
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 28
| align=center | 12.03.2023
|  Осло
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Анже Ланишек
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 29
| align=center | 14.03.2023
|  Лиллехаммер
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Штефан Крафт
|  Мануэль Феттнер
| align=center | 
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 30
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 16.03.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Лиллехаммер
| bgcolor=#DCDCDC |  140 м Индивидуальные соревнования
|  Давид Кубацки
|  Анже Ланишек
|  Даниэль Чофениг
| align=center | 
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 31
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 18.03.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Викерсунн
| bgcolor=#DCDCDC |  240 м Индивидуальные соревнования
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Штефан Крафт
|  Даниэль Чофениг
| align=center | 
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 32
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 19.03.2023
| bgcolor=#DCDCDC |  Викерсунн
| bgcolor=#DCDCDC |  240 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Анже Ланишек
| align=center | 
|-bgcolor=#C0C0C0
| colspan=2 align=center | 2023
|  Raw Air
| Итоговое положение 
|  Халвор Эгнер Гранеруд
|  Штефан Крафт
| '' Анже Ланишек
| align=center | 
|-
| align=center | 33
| align=center | 25.03.2023
|  Лахти
|  130 м Командные соревнования
| 
| 
| 
| align=center | []
|-
| align=center | 34
| align=center | 26.03.2023
|  Лахти
|  130 м Индивидуальные соревнования
| 
| 
| 
| align=center | []
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 35
| align=center | 31.03.2023
|  Планица
|  240 м Индивидуальные соревнования
| 
| 
| 
| align=center | []
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 36
| align=center | 01.04.2023
|  Планица
|  240 м Командные соревнования
| 
| 
| 
| align=center | []
|-bgcolor=#DCDCDC
| align=center | 37
| align=center | 02.04.2023
|  Планица
|  240 м Индивидуальные соревнования
| 
| 
| 
| align=center | []
|-bgcolor=#C0C0C0
| colspan=2 align=center | 2023
|  Planica 7
| Итоговое положение 
| 
| | 
| align=center | []
|}

 Женщины 

 Зачёт кубка наций 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2022/2023
Кубок мира по прыжкам с трамплина